Куп европских изазивача у рагбију 2012/13. (службени назив: 2012–13 European Challenge Cup) је било 17. издање овог другог по квалитету, европског клупског рагби такмичења.

Учествовало је укупно 23 рагби клубова из Европе. 20 клубова било је подељено у 5 група, а још 3 су се прикључиле из купа шампиона у нокаут фазу челинџ купа. На крају је Ленстер освојио трофеј, пошто је у финалу у Даблину савладао Стад Франс.

Учесници 

 Герника 
 Букурешт вулвси 
 Моглиано 
 Ровиго 
 Калвизиано 
 Каваљери прато 
 Њупорт Гвент Дрегонс 
 Монт де Марсан 
 Олимпик Биариц 
 Бајон 
 Перпињан 
 Бордо бегл 
 Ажен (рагби јунион) 
 Гренобл (рагби јунион) 
 Стад Франс 
 Бат (рагби јунион) 
 Воспс 
 Лондон Ајриш 
 Сејл шаркс 
 Вустер вориорс 
 Лондон велш 
 Глостер (рагби јунион)

Групна фаза 

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су само првопласиране екипе. Њима су се придружиле и 3 екипе из Купа шампиона. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике.

О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Групна фаза се играла од 11. октобра 2012, до 20. јануара 2013.

После шест кола у нокаут фазу челинџ шампиона отишли су Глостер, Перипињан, Воспс, Бат и Стад Франс.

Група 1 

Монт де Марсан - Глостер 6-11

Бордо - Лондон ајриш 16-43

Глостер - Бордо 25-13

Лондон ајриш - Монт де Марсан 69-26

Бордо - Монт де Марсан 13-20

Лондон ајриш - Глостер 22-29

Монт де Марсан - Бордо 18-7

Глостер - Лондон ајриш 47-3

Монт де Марсан - Лондон ајриш 14-20

Бордо - Глостер 26-31

Глостер - Монт де Марсан 36-16

Лондон ајриш - Бордо 17-7

Група 2 

Ровиго - Перпињан 12-79

Герника - Вустер 5-85

Вустер - Ровиго 90-3

Перпињан - Герника 90-12

Вустер - Перпињан 22-21

Герника - Ровиго 13-3

Ровиго - Герника 10-16

Перпињан - Вустер 13-6

Ровиго - Вустер 17-80

Герника - Перпињан 15-50

Перпињан - Ровиго 40-22

Вустер - Герника 71-19

Група 3 

 
Бајон - Моглиано 71-7

Воспс - Њупорт 38-25

Њупорт - Бајон 19-22

Моглиано - Воспс 12-59

Моглиано - Њупорт 0-33

Бајон - Воспс 13-13

Воспс - Бајон 30-16

Њупорт - Моглиано 53-3

Бајон - Њупорт 25-22

Воспс - Моглиано 71-7

Њупорт - Воспс 19-20

Моглиано - Бајон 0-54

Група 4 

Букурешт - Бат 17-40

Калвизиано - Ажен 31-36

Ажен - Бат 22-27

Букурешт - Калвизиано 42-27

Бат - Калвизиано 67-11

Букурешт - Ажен 25-22

Ажен - Букурешт 39-9

Калвизиано - Бат 5-39

Бат - Ажен 19-16

Калвизаино - Букурешт 34-20

Ажен - Калвизиано 19-9

Бат - Букурешт 53-8

Група 5 

Гренобл - Каваљери 59-3

Лондон велш - Стад Франс 19-68

Каваљери - Лондон велш 31-32

Стад Франс - Гренобл 28-25

Гренобл - Лондон велш 20-9

Каваљери - Стад Франс 23-37

Стад Франс - Каваљери 29-6

Лондон велш - Гренобл 13-27

Лондон велш - Каваљери 62-5

Гренобл - Стад Франс 15-9

Каваљери - Гренобл 0-47

Стад Франс - Лондон велш 39-17

Завршница такмичења 

Ленстер је на путу до финала савладао Воспсе и Олимпик Биариц, а Стад Франс је победио Бат и Перпињан. У финалу у Даблину, Ленстер је победио Стад Франс и освојио Челинџ куп.

{{Рунда-8
|quart=
|demi=
|finale=

|6. април - Бат| Бат| 20 | Стад Франс
|36
|5. април - Перпињан| Перпињан| 30 | Стад Тулуз|19
|5. април - Хај Виком| Воспс| 28| Ленстер рагби|48|4. април - Глостер| Глостер| 31| Биариц|41|26. април - Перпињан| Перпињан|22| Стад Франс|25|27. април - Даблин| Ленстер рагби|44| Олимпик Биариц
|16

|17. мај - Даблин|  Ленстер рагби | 34 |  Стад Франс | 13
}}

 Финале 

 Стастика Највише поена Фреди Бурнс 86, ГлостерНајвише есеја'''

 Вилијам Хелу 6, Бат
 Френсис Фаинифо 6, Стад Франс
 Адријен Планте 6, Перпињан
 Енди Шорт 6, Вустер

Референце 

Сезоне купа европских изазивача у рагбију
Рагби у 2012.
Рагби у 2013.